Carnufex es un género extinto de suquio crocodilomorfo que vivió durante el Triásico Superior en América del Norte. El género fue descrito inicialmente en 2015 por Zanno et al., quienes usaron el nombre binomial Carnufex carolinensis, que significa "carnicero de Carolina del Norte". Se conocen dos especímenes, el cráneo holotipo y el esqueleto NCSM 51228, y el húmero referido NCSM 21623. Los especímenes provienen de la Formación Pekin que data del Carniense, hace unos 231 million years ago.y confundido con Batrachopus

Historia del descubrimiento
NCSM 51228 fue descubierto en la Formación Pekin en Carolina del Norte en Estados Unidos, la cual data de la época del Carniano de finales del Triásico. Este espécimen fue hallado en la región media-superior de la formación, y fue descrito en 2015 por Lindsay Zanno y colaboradores. Para este ejemplar y el espécimen asociado NCSM 21623, del mismo nivel de la formación, ellos acuñaron el nombre Carnufex carolinensis. Este se deriva de la palabra en latín carnufex, que significa "carnicero" y la localización del descubrimiento en Carolina del Norte. El holotipo NCSM 51228 incluye la mayor parte del esqueleto: un cráneo parcial, vértebras, costillas, y un hueso superior del brazo (el húmero). NCSM 21623 solo incluye a otro húmero.

Descripción

Carnufex es relativamente bien conocido gracias a la preservación de varias áreas del esqueleto. Se estima que el animal medía cerca de 3 metros de longitud y 1.5 metros de altura, aunque puede haber sido más grande dado que el espécimen holotipo era un individuo inmaduro. El cráneo de Carnufex es notable, ya que da una muestra de la morfología de los crocodilomorfos primitivos. Posee áreas ásperas y con protuberancias en la zona superior de la cabeza, que pueden implicar que allí se desarrollaban rasgos decorativos. El hocico es largo y estrecho, con los dientes más largos y con los bordes aserrados situados en la zona frontal del hocico, en contraste con los de la zona posterior.

Clasificación
Carnufex es un crocodilomorfo primitivo, un grupo que incluye a los suquios más derivados que los Rauisuchidae. Es el miembro más basal del grupo, junto a un género aún sin nombrar. Zane y colaboradores llevaron a cabo un análisis filogenético, incluyendo taxones tan basales como Mesosuchus y tan derivados como Protosuchus y el actual Alligator.

A continuación se presenta una versión simplificada del cladograma que realizaron, incluyendo solo a los grupos Loricata y Crocodylomorpha.

Paleoecología
La Formación Pekin es un depósito del Triásico Superior en la Cuenca Deep River situada en Carolina del Norte y del Sur, que data del Carniano. La formación es la más antigua en el llamado Grupo Chatham. La localidad de Carnufex está en un campo de peñascos, y la facies rocosa sugiere que la región representa lo que fue un paleocanal o un depósito aluvial. En el Carniano, esta área se encontraba 2º al norte del paleoecuador. La mayor parte de la fauna de la Formación Pekin espera por su descripción formal. Esta incluye un nuevo aetosaurio, Carnufex y otro crocodilomorfo, un traversodóntido sin nombrar antes asignado a Boreogomphodon, y un nuevo dicinodonte.

Referencias

Enlaces externos 

Crocodylomorpha
Crocodilomorfos del Triásico
Crocodilomorfos extintos de América del Norte
Animales extintos descritos en 2015